Oeltermann ist der Familienname folgender Personen:

 August Oeltermann (1836–1902), Jurist und Geheimer Oberfinanzrat
 Till Oeltermann (* 1978), deutscher Basketballspieler